Long Branch (Pensilvânia)
Long Branch (Nova Jérsei)
Ou ainda:
West Long Branch

Desambiguações de topônimos